Луанда () — столица Анголы.
 Луанда — провинция Анголы.
 Луанда () — муниципалитет в Бразилии, штат Парана.
  () — населённый пункт в Кении.
 (1431) Луанда — астероид.